Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi G, H ed I dell'edizione 2022-2023 della Serie D.

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2023-2024.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Eccellenza 2023-2024.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Play-out

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2023-2024.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Eccellenza 2023-2024.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Play-out

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2023-2024.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Eccellenza 2023-2024.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
Il Real Agro Aversa ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2022-2023
 Serie D 2022-2023 (gironi A-B-C)
 Serie D 2022-2023 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Serie D 2022-2023

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2022